Il singolare  del Caloundra International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Grega Žemlja ha battuto in finale Bernard Tomić 7–6(4), 6–3.

Teste di serie

  Marinko Matosevic (quarti di finale)
  Lukáš Rosol (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Carsten Ball (quarti di finale)

 Grega Žemlja (campione)
 Jan Hernych (primo turno)
 Bernard Tomić (finale)
 Matthew Ebden (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Caloundra International 2011
ATP Challenger Tour 2011